Seriatopora är ett släkte av koralldjur. Seriatopora ingår i familjen Pocilloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Seriatopora